Фарина — итальянская фамилия. Известные носители:
 Баттиста Фарина «Пинин» (1893—1966) — дизайнер автомобилей и инженер.
 Фарина, Гвидо (1903—1999) — итальянский композитор и музыкальный педагог.
 Фарина, Деннис (1944—2013) — американский актёр итальянского происхождения.
 Фарина, Джованни Антонио (1803—1888) — итальянский епископ, святой.
 Фарина, Джованни Баттиста (1893—1966) — дизайнер автомобилей и инженер.
 Фарина, Джузеппе (1906—1966) — итальянский автогонщик.
 Фарина, Иоганн Мария (1685—1766) — уроженец Италии, основатель парфюмерной фабрики в Кёльне, создатель одеколона.
 Фарина, Карло (ок. 1604—1639) — итальянский скрипач и композитор.
 Фарина, Раффаэле (род. 1933) — салезианец. Итальянский куриальный кардинал.
 Фарина, Сальваторе (1846—1918) — итальянский романист и новеллист.
 Фарина, Симоне (род. 1982) — итальянский футболист.
 Фарина, Фрэнк (род. 1964) — австралийский футболист, нападающий.

Составные фамилии 
 Ла Фарина, Джузеппе (1815—1863) — итальянский историк и политик, деятель Рисорджименто.
 Фарина-Элия, Сильвия (род. 1972) — итальянская теннисистка.